Wilhelmsfelde ist der Name folgender Ortschaften:
 Wilhelmsfelde (Angermünde), Wohnplatz der Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark
 Wilhelmsfelde (Usedom), Ortsteil der Stadt Usedom im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Wilhelmsfelde (Plönzig), ehemals im Kreis Pyritz, Wüstung in der Woiwodschaft Westpommern in Polen

Siehe auch:
 Wilhelmsfeld